Jonathan Greening – ex calciatore inglese
 Justine Greening – politica britannica
 Karen Lynn Greening – cantante canadese
 Paul Greening – ammiraglio britannico
 Phil Greening – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby britannico